Гри́ли () — округ в штате Канзас, США. Официально образован 20 марта 1873 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 1 247 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 015,022 км2, из которых 2 015,022 км2 суша и 0,000 км2 или 0,000 % это водоемы.

Соседние округа

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 1 534 жителей в составе 602 домашних хозяйств и 414 семей. Плотность населения составляет 1,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 712 жилых строений, при плотности застройки менее 1,00-го строения на км2. Расовый состав населения: белые — 93,09 %, афроамериканцы — 0,26 %, коренные американцы (индейцы) — 0,20 %, азиаты — 0,13 %, гавайцы — 0,07 %, представители других рас — 5,22 %, представители двух или более рас — 1,04 %. Испаноязычные составляли 11,54 % населения независимо от расы.

В составе 34,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 61,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 4,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 28,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 12,80 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,50 человека, и средний размер семьи 3,10 человека.

Возрастной состав округа: 28,20 % моложе 18 лет, 6,80 % от 18 до 24, 27,30 % от 25 до 44, 19,90 % от 45 до 64 и 19,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 98,40 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 92,80 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 34 605 USD, на семью — 45 625 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 29 018 USD против 18 984 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 19 974 USD. Около 8,20 % семей и 11,60 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 14,20 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 6,80 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт правительства округа Грили, штат Канзас 
  Национальная ассоциация округов США 
  Greeley County 
  Greeley County Community Development 
  Greeley County Health Services
  Общественная библиотека округа Грили, штат Канзас 
  Blue Skyways
  Kansas Statistical Abstract 
 Географическая карта 1996 года железных дорог штата Канзас 
 Географическая карта 1915 года железных дорог штата Канзас 

Округа Канзаса